Dávid László (1932–2007) erdélyi magyar református lelkész, művészettörténész
 Dávid László (1939–1987) vízépítő mérnök, a hidraulika, mérnökhidraulika és a vízgazdálkodás szakembere
 Dávid László (1950) röplabdázó, sportvezető
 Dávid László (1956) villamosmérnök, egyetemi tanár, a Sapientia EMTE rektora
 Dávid László (1907-1992) erdélyi római katolikus pap, teológiai tanár, kolozsvári plébános

Jegyzetek